Albersdorf kan syfta på:

Geograf

Tyskland 

 Albersdorf, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Albersdorf, Schleswig-Holstein  – kommun, Schleswig-Holstein,

Österrike 

 Albersdorf, Albersdorf-Prebuch – en ort i Albersdorf-Prebuch i Steiermark